Treća hrvatska nogometna liga – Istok 2000./01.

Treću hrvatsku nogometnu ligu – Istok u sezoni 2000./2001. sačinjavali su klubovi s područja slavonskih županija – Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske. 
 

U 2. HNL – sjever su ušli NK Metalac Osijek, NK Valpovka Valpovo, NK Grafičar-Vodovod Osijek, NK Sloga Nova Gradiška, NK Bedem Ivankovo i NK NAŠK Našice.

NK Dilj iz Vinkovaca je odbio promociju u viši rang. NK Croatia iz Bogdanovaca je odustala od natjecanja i zamijenila je mjesto s NK Graničar Županja, a NK Slavonac Stari Perkovci također s NK Oriolik Oriovac, čime je NK Lokomotiva Vinkovci ostala u ligi.
U ligu su promovirani NK Amater Slavonski Brod, NK Đakovo, NK Slavonija Požega i NK Tomislav Cerna. 
Iduće sezone liga je smanjena na 16 klubova.

Izvori 
 RSSSF

2000./2001. Istok
3-istok